Кубок Кремля в женском парном разряде проводился в 14-й раз. В турнире участвовали 16 пар, 4 из которых были посеяны, а 1 пара получила wildcard.

Прошлогодние победительницы турнира —  Надежда Петрова и  Катарина Среботник. 

Надежда Петрова в паре с  Марией Кириленко защитила титул, обыграв в финале  Марию Кондратьеву и  Клару Закопалову со счётом 6-2 6-2, а Катарина Среботник не участвовала в турнире.

Надежда Петрова стала первой теннисисткой, трижды победившей в Кубке Кремля в парном разряде.

Посев 

  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал, отказ)
  Алиса Клейбанова /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)

<li>  Мария Кириленко /  Надежда Петрова '(Титул)
<li>  Акгуль Аманмурадова /  Моника Никулеску (Полуфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2009